Émile Durkheim, Frans socioloog

Zie ook
 Bad Dürkheim (stad), Rijnland-Palts
 Landkreis Bad Dürkheim, Rijnland-Palts
 Dorn-Dürkheim, Rijnland-Palts
 Karlfried Dürckheim, Duits diplomaat en psychotherapeut